Publius Iuventius Celsus ist der Name folgender antiker Personen:

* Publius Iuventius Celsus (Vater), römischer Jurist unter Vespasian
 Publius Iuventius Celsus (Jurist), dessen Sohn, bedeutender Jurist, Suffektkonsul 115, Konsul 129 
 Publius Iuventius Celsus (Konsul 164), Konsul 164